Boyle může být:
geografie

 Boyle (Irsko) – město v Irsku
 Boyle (Mississippi) – město v USA
 Boyle County – okres v USA
 Boyle (řeka) – řeka v Irsku

příjmení

 Boylové – anglický šlechtický rod
 Chris Cornell (1964–2017) – rodným jménem Christopher John Boyle, americký rockový zpěvák a hudebník
 Danny Boyle (* 1956) – britský filmový režisér
 Daryl Boyle (* 1987) – německý lední hokejista kanadského původu
 Mark Boyle (* 1979) – irský environmentalista
 Robert Boyle (1627–1691) – irský filosof, chemik, fyzik a vynálezce
 Boyleův–Mariottův zákon
 Susan Boyle (* 1961) – skotská zpěvačka
 Willard Sterling Boyle (1924–2011) – kanadský fyzik